7 канал или Седьмой канал может означать:
 Седьмой канал — казахстанский развлекательный телеканал.
 7 канал — киргизский телеканал.
 7 канал — харьковский региональный телеканал.
 7 канал — одесский региональный телеканал.
 7 канал Красноярск — красноярский региональный телеканал.
 Седьмой канал — израильская радиостанция.